A magyar labdarúgó-válogatott második Európa-bajnoki selejtezője Horvátország ellen, 2019. március 24-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 935. mérkőzése. A találkozót 2–1 arányban a magyar válogatott nyerte meg. Legutóbb az 1966-os világbajnokság csoportmérkőzésén, azaz közel 53 év óta először tudta legyőzni a magyar válogatott az aktuális világbajnokság döntősét tétmérkőzésen.

Helyszín 
A találkozót Budapesten, a Groupama Arénában rendezték.

Örökmérleg a mérkőzés előtt

Tabella a mérkőzés előtt
A mérkőzés kezdetekor már ismert volt a március 24-én délután lejátszott Wales–Szlovákia mérkőzés 1–0-s végeredménye, a táblázat ezt az eredményt is tartalmazza.

Keretek 
: A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek. 

Marco Rossi 2019. március közepén keretet hirdetett,  elleni mérkőzés előtti csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Szoboszlai Dominiknak eljött az idő, azért került be a felnőtt keretbe.

Zlatko Dalić eredetileg a tartalékok közé nevezett védővel bővítette keretét.

A mérkőzés

Az összeállítások 

Játékvezető:
 William Collum (skót) 

Asszisztensek:
 David McGeachie (skót)  (partvonal)
 Graeme Stewart (skót) (partvonal)

Negyedik játékvezető:
 Bobby Madden (skót)

UEFA küldött:
 João Morais (portugál)

UEFA Játékvezető megfigyelő:
 Sergey Zuev (orosz)

A mérkőzés statisztikái

Tabella a mérkőzés után

Örökmérleg a mérkőzés után

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Horvát labdarúgó-szövetség

Források

További információk

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2019-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Horvátország ellen